Anthropologische Gesellschaft (Gesellschaft für Anthropologie, Institut für Anthropologie) ist Name oder Namensbestandteil von:

 Anthropologische Gesellschaft Londons
 Anthropologische Gesellschaft in Wien
 Anthropologische Gesellschaft München
 Berliner Anthropologische Gesellschaft, heute Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
 Schwedische Gesellschaft für Anthropologie und Geographie
 Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung
 Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
 Deutsche Anthropologische Gesellschaft
 Gesellschaft für Anthropologie e.V. (GfA), 1992 gegründet

„Institut“:
Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie
Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik
Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

Siehe auch:
European Association of Social Anthropologists